Evans Cheruiyot (1982-), athlète kényan, spécialiste du marathon ;
Kip Cheruiyot (1964-), athlète kényan, spécialiste du  ;
Lenah Cheruiyot (1973-), athlète kényane ;
Linah Cheruiyot, athlète kényane ;
Robert Kipkoech Cheruiyot (1978-), athlète kényan, spécialiste du marathon ;
Robert Kiprono Cheruiyot (1988-), athlète kényan, spécialiste du marathon ;
Timothy Cheruiyot (1995-), athlète kényan, spécialiste du  ;
Vivian Cheruiyot (1983-), athlète kényane, spécialiste du  et du .